Карраро может означать:

 Карраро — деревня в Ирландии, в графстве Голуэй;
 Карраро, Мартина (род. 1993) — итальянская пловчиха.
 Карраро, Федерико (род. 1992) — итальянский футболист;
 Карраро, Франко (род. 1939) — итальянский государственный, политический и спортивный деятель.